|-
| 126101 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126102 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126103 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126104 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126105 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126106 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126107 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126108 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126109 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126110 - || || 18 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126111 - || || 18 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126112 - || || 18 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126113 - || || 18 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126114 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126115 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126116 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126117 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126118 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126119 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126120 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126121 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126122 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126123 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126124 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126125 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126126 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126127 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126128 - || || 20 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126129 - || || 20 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126130 - || || 20 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126131 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126132 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126133 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126134 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126135 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126136 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126137 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126138 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126139 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126140 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126141 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126142 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126143 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126144 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126145 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126146 - || || 20 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126147 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126148 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126149 - || || 20 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126150 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126151 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126152 - || || 18 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126153 - || || 24 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126154 - || || 18 de desembre, 2001 || Palomar || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 126155 - || || 20 de desembre, 2001 || Palomar || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 126156 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126157 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126158 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 126159 - || || 20 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126160 - || 2002 AF || 4 de gener, 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 126161 - || 2002 AK || 4 de gener, 2002 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 126162 - || 2002 AY || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126163 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126164 - || || 6 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 126165 - || || 8 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 126166 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126167 - || || 9 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 126168 - || || 5 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126169 - || || 2 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126170 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126171 - || || 7 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126172 - || || 9 de gener, 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 126173 - || || 11 de gener, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 126174 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126175 - || || 4 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126176 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126177 - || || 10 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126178 - || || 12 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126179 - || || 12 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126180 - || || 12 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126181 - || || 4 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126182 - || || 8 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126183 - || || 8 de gener, 2002 || Needville || Needville
|-
| 126184 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126185 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126186 - || || 7 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126187 - || || 7 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126188 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126189 - || || 9 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126190 - || || 7 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126191 - || || 15 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126192 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126193 - || || 9 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126194 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126195 - || || 8 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126196 - || || 7 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126197 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126198 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126199 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126200 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
6